Óriás schnauzer
Közép schnauzer
Törpe schnauzer